Rothmühl ist der Ortsname von

 Deutschland
 Rothmühl (Falkenfels), Ortsteil der Gemeinde Falkenfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Rothmühl (Malgersdorf), Ortsteil der Gemeinde Malgersdorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Tschechien
  Böhmisch Rothmühl (tschechisch: Česká Radiměř)
  Mährisch Rothmühl (tschechisch: Moravská Radiměř)

Rothmühl ist der Familienname folgender Personen:
 Nikolaus Rothmühl (1857–1926), deutscher Opernsänger (Tenor)

Bauwerk
 Rothmühlkapelle

Siehe auch:
 Rote Mühle (Begriffsklärung)
 Rothmühle
 Rotmühle
 Rothmüller
 Rottmüller